Фильмы о команде супергероев Фантастическая четвёрка:
 Фантастическая четвёрка (фильм, 1994)
 Фантастическая четвёрка (фильм, 2005)
 Фантастическая четвёрка: Вторжение Серебряного сёрфера (фильм, 2007)
 Фантастическая четвёрка (фильм, 2015)
Фантастическая четвёрка (будущий фильм)